Adorf – città tedesca 
 Adorf/Erzgebirge – frazione del comune tedesco di Neukirchen
 Mario Adorf – attore tedesco